Schronienie – film w reżyserii Todda Haynesa z 1995 roku
 Schronienie –  film w reżyserii François Ozona z 2009 roku
 Schronienie – cykl powieści science-fiction Davida Webera
 Schronienie – powieści Harlana Cobena z 2011 roku

Zobacz też 
 Trzy schronienia – rytuał buddyjski
 Schronisko